

Cinema 
 Signs of Life – film del 1989 diretto da John David Coles

Musica 
 Signs of Life – album di Billy Squier del 1984
 Signs of Life – album del gruppo Penguin Cafe Orchestra del 1987
 Signs of Life – traccia dell'album A Momentary Lapse of Reason dei Pink Floyd del 1987
 Signs of Life – album di Martin Carthy del 1998
 Signs of Life – album dei Sign del 2000
 Signs of Life – album dei Poets of the Fall del 2005